Le mot anthrax vient du grec , qui signifie charbon (c'est l'origine du mot anthracite). Il peut se référer à différents articles :

  est le nom anglais de la maladie du charbon, qui forme des sortes de gros abcès cutanés. Par extension, le terme de « charbon » désigne aussi le germe responsable de la pathologie : Bacillus anthracis.
 L'anthrax staphylococcique est une infection à staphylocoque de l'appareil glandulaire pilosébacé.
 Anthrax peut désigner un genre de mouches (famille des Bombyliidae) : voir Anthrax (mouche).
 Anthrax est le nom d'un groupe de thrash metal.

 Anthrax est le nom d'un château imaginaire (voire fantasmatique) dans le film Monty Python : Sacré Graal !
 « Les Anthrax » pourrait être une traduction de , nom d'un groupe criminel mexicain fondé par Rodrigo Aréchiga Gamboa, «  », et bras armé du Cartel de Sinaloa.

Références